Дми́трий Черня́вский:
 Чернявский, Дмитрий — прилуцкий полковник в 1662—1663 годах.
 Чернявский, Дмитрий Александрович (1992—2014) — украинский общественный деятель, Герой Украины.